Појам Бомба може да се односи на:
Бомба, врста оружја које се обично састоји од шупљег металног тела, испуњеног експлозивом
Бомба (племе), племе у Кашмиру;
Бомба (залив), залив на северу Африке;
Бомба (јело), назив за једну врсту слатког јела са сладоледом.
Бомба (Кјети), насељено место у Италији у округу Кјети
Бомба (песма Стоје)